Le masculinisme peut désigner :
 le masculinisme, un ensemble de mouvements et une idéologie ;
 le masculinisme, une pathologie.